Марлу, Джимми (фр. Jimmy Marlu, родился 25 мая 1977 в Сен-Жозефе) — французский регбист мартиникского происхождения, игравший на позиции фуллбэка и винга.
 (746) Марлу — астероид внешней части главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу P.

См. также 
 Марли
 Марло
 Марлоу